Kokosz – bohater serii komiksów Kajko i Kokosz
 Kokosz – kolonia w województwie lubelskim
 Kokosz (Kokos) – część wsi Malanów w województwie wielkopolskim
 Wojna kokosza – nazwa rokoszu szlachty polskiej, zawiązanego w lipcu 1537 roku (rokosz lwowski)